Samsung SGH-T500 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 VK Corporation VG207
 Fly FT20
 Voxtel BD-20
 Voxtel BD-30
 VK Corporation VG107

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

T